MT sau Mt poate fi:

 Meitneriu, element chimic cu simbolul Mt
 Malta, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .mt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Malta
 Limba malteză, codul ISO 639-1
 Montana, codul poștal al acestui stat SUA
 Mato Grosso, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Matera, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Ministerul Transporturilor
 Ministerul Turismului
 Mișcarea transcendentală